Аиджал:

 Аиджал — город в Индии, административный центр штата Мизорам.
 Аиджал — округ в индийском штате Мизорам.